Galeati ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Galeati (1901–1959), italienischer Fußballschiedsrichter
 Sebastiano Galeati (1822–1901), Erzbischof von Ravenna